Zele (auto), een elektrische dwergauto van het Italiaanse bedrijf Zagato
 Zele (gemeente), een gemeente in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen
 Zele (geslacht), geslacht van sluipwespen
 Zele (Pas-de-Calais) (Selles), een Franse plaats en gemeente
 Kanton Zele, een kanton in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen
 het toponiem -sel, (-zele, -zeele - een hoofdgebouw, centrale woning)